Según el contexto, el término barriada puede hacer referencia a:

 Un gran barrio o distrito de una ciudad.
 Una pedanía, población periférica de un municipio